Kraftathlet steht für:
 Kraftakrobat
 Kraftsportler
 Schwerathlet
 insbesondere einen Kraftdreikämpfer
 Strongman